Гавриил Самсонов:
 Самсонов, Гавриил Петрович (1814—1896) — русский военный и общественный деятель. Генерал от инфантерии. 
 Самсонов, Гавриил Семёнович (1922—1966) — Герой Социалистического Труда.